La saison 2015-2016 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la  de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2. Deuxième niveau de la hiérarchie du football en Tunisie après la Ligue I, le championnat oppose, en matchs aller et retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de Ligue III et trois relégués de Ligue I.

Participants et localisation 
Les équipes classées de la quatrième à la huitième place de Ligue II, les trois derniers de Ligue I ainsi que les premiers de chaque groupe de Ligue III participent à la compétition.

Groupe A 
 Association sportive de Djerba
 Club sportif de Korba
 Football Club Hammamet
 Grombalia Sports
 Jendouba Sports
 Olympique du Kef
 Stade sportif sfaxien
 STIR sportive de Zarzouna
 Union sportive de Sbeïtla
 Union sportive monastirienne

Groupe B 
 Association sportive de l'Ariana 
 Avenir sportif de Gabès
 Croissant sportif de M'saken
 El Makarem de Mahdia
 Espoir sportif de Hammam Sousse
 Olympique de Béja
 Sporting Club de Ben Arous
 Sfax railway sport
 Union sportive de Siliana
 Union sportive de Tataouine

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Seconde phase

Poule pour le titre 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Barrage de relégation

Meilleurs buteurs 

2015-2016
Football M2
Tunisie M2
Championnat M2